Ramaswami, Ramaswamy, Ramasami oder Ramasamy ist ein indischer Name. Ihn tragen unter anderem folgende Personen:

 E. V. Ramasami (1879–1973), indischer Politiker und Sozialreformer
 Kirthana Ramasamy (* 1997), malaysische Weit- und Dreispringerin 
 M. A. M. Ramaswamy († 2015), indischer Politiker, Unternehmer und Pferdezüchter 
 Salem Ramaswami Mudaliar (1853–1892), indischer Jurist und Unabhängigkeitsaktivist
 Vivek Ramaswamy (* 1985), amerikanischer Unternehmer und politischer Aktivist